Майкопский троллейбус () — система троллейбусного транспорта в столице Адыгеи Майкопе. Эксплуатация началась 29 ноября 1974 года. Троллейбус является основным и самым главным видом транспорта в Майкопе, перевозит около 60 процентов пассажиров.

История 
29 ноября 1974 года в Майкопе было открыто движение троллейбусов. Тогда на улицы города вышли троллейбусы двух маршрутов. Сейчас Майкопские троллейбусы работают на 10 маршрутах, охватывающих большую часть города.

Подвижной состав 
По состоянию на ноябрь 2017 года в Майкопе эксплуатируется троллейбусы следующих моделей:
 ЗиУ-682 — 22 шт.;
 ВЗТМ-5284 — 3 шт.;
 ТролЗа-5275.0* «Оптима» — 7 шт.;
 Тролза-5265 «Мегаполис» — 1 шт.
 
Депо муниципального предприятия «Майкопское троллейбусное управление» содержит на балансе 53 троллейбуса моделей ЗиУ-682 и ВЗТМ-5284, в том числе два учебно-пассажирских. Бортовые номера троллейбусов: 57-117 (ЗиУ-682, с «пробелами»), 118-121 (ВЗТМ-5284). Все майкопские троллейбусы прошли капитальный ремонт с заменой обшивки кузова, часть машин модернизирована для возможности использования на маршрутах с участком тяжёлого профиля (путепровод через железную дорогу при движении к редукторному заводу). Эти машины можно легко опознать по букве «т», приписанной к бортовому номеру троллейбуса на его лицевой панели.

Маршруты

Стоимость 
Стоимость проезда и провоза багажа — 15 рублей.

Примечания

Ссылки 
 Майкопское троллейбусное управление 
 Схема троллейбусных маршрутов Майкопа. Формат GIF.

Троллейбусные системы России
Транспорт Майкопа
Появились в 1974 году в России
События 29 ноября
Ноябрь 1974 года
1974 год в Адыгее